Козлово — деревня в Артёмовской волости Невельского районе Псковской области.

Географическое положение 
Деревня расположена на южном побережье озера Завережье, примерно в 11 километрах к югу от районного центра, города Невель.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляла 64 жителя, в 2011 году — 59 жителей.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Невельского района, Лобковская волость 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)